Ymer har flere betydninger:

Ymer (nordisk mytologi) – jætte
Ymer (surmælksprodukt)
Ymer (måne)
Ymer (tidsskrift)
Ymer (Ø)